Taglio kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Taglio-Isolaccio, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Taglio (ort i Italien, Veneto), Provincia di Rovigo, 
 Taglio (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Udine, 

Robotskapade Italienförgreningar